Небрии - акулы
 Жужелицы-небрии - род жужелиц